Thierham ist der Ortsname von

 Thierham (Bad Füssing), Ortsteil der Gemeinde Bad Füssing, Landkreis Passau, Bayern
 Thierham (Hohenwart), Ortsteil des Marktes Hohenwart, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Thierham (Sonnen), Ortsteil der Gemeinde Sonnen, Landkreis Passau, Bayern